Кинта Охо де Агва има више значења:

 Кинта Охо де Агва (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кинта Охо де Агва (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику